W 1980 roku odbyła się 34. edycja Pucharu Wysp Owczych. Po raz drugi brały w nim udział wszystkie kluby z archipelagu, niezależnie od poziomu ligowego. Finał zakończył się wynikiem, dającym zwycięstwo drużynie HB Tórshavn nad KÍ Klaksvík. Turniej miał trzy fazy:

 Runda wstępna
 Runda eliminacyjna (4 etapy)
 Runda finałowa

Uczestnicy 

W rozgrywkach Pucharu Wysp Owczych udział wzięło czterdzieści trzy drużyny ze wszystkich poziomów ligowych na archipelagu. Drużyny ówczesnego 4. deild wzięły udział w fazie wstępnej, pozostałe rozpoczynają od rundy eliminacyjnej.

Terminarz

Runda wstępna 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 23 kwietnia 1980

|}

Runda eliminacyjna

1. kolejka 
W pierwszej kolejce zagrały pozostałe drużyny z 4. deild 1980 oraz drużyny awansujące z rundy wstępnej.

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 26 kwietnia 1980

|}

2. kolejka 
W drugiej kolejce zagrały drużyny z 3. deild 1980 oraz drużyny awansujące z rundy wstępnej.

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 2 maja 1980

|}

3. kolejka 
W trzeciej kolejce zagrały drużyny z 2. deild 1980 oraz drużyny awansujące z drugiej kolejki.

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 15 maja 1980

|}

4. kolejka 
W czwartej kolejce zagrały drużyny z 1. deild 1980 oraz drużyny awansujące z drugiej kolejki.

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 26 maja 1980

|}

Runda finałowa

Ćwierćfinały 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 6 lipca 1980

|}

Półfinały

Pierwsze mecze

Rewanże

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

1980 w piłce nożnej
Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej
1980 na Wyspach Owczych